Флаг муниципального образования Мце́нский район Орловской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 25 сентября 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4431.

Флаг составлен на основании герба Мценского муниципального района по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее центрально симметричный крест из двух полос шириной в 1/4 длины полотнища каждая, с изображением на фоне креста четырёх жёлтых снопов, развёрнутых к краям полотнища».

Обоснование символики 
Флаг создан с учётом герба Мценского района, который разработан на основе исторического герба города Мценска Орловского наместничества, Высочайше утверждённого а. Описание исторического герба гласит: в верхней части щита герб Орловский, в нижней «».

Использование в качестве геральдической основы исторического герба символизирует бережное отношение жителей района к своему прошлому, тесную историческую связь города и района.

Символика креста на флаге района многозначна:

— крест — это перепутье дорог — на территории района издавна встречались дороги разных направлений и это причина того, что в XVII веке Мценск стал крупным хлеботорговым центром. Об этом говорят хлебные снопы, лежащие на лапах креста.

— Снопы и крест символизируют земледелие как основу экономики района.

— На территории современного района найдены многочисленные городища одного из восточнославянских племён — вятичей. Крест напоминает о легенде о монахе Кукше сподвижнике Черниговского архипастыря Феоктиста и первокрестителе вятичей.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважении и интеллекте.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Зелёный цвет — символ молодости, здоровья, природы, жизненного роста.

Примечания